Śpiąca królewna – baśń ludowa spisana Charles′a Perraulta oraz braci Grimm
 Śpiąca królewna – balet Piotra Czajkowskiego
 Śpiąca królewna – film Disneya z 1959 roku
 Śpiąca królewna – niemiecki film z 2008 roku
 Śpiąca królewna – niemiecki film z 2009 roku
 Śpiąca królewna – francuski film z 2010 roku
 Śpiąca królewna – polska bajka muzyczna z czasów PRL-u
 Śpiąca królewna – opowiadanie Rafała A. Ziemkiewicza